Гебраика (Hebraica):

 Гебраика — книги на еврейском языке.
 Гебраика — один из двух разделов еврейских библиотек (второй — иудаика).

См. также 
 Библия Гебраика
 Гебраистика
 «Еврейская энциклопедия»

Примечания